«Блэквуд» () — английский ежемесячный журнал, основанный  и издававшийся с 1817 по 1980 год.

История журнала 
Первоначальное название журнала звучало как «Ежемесячный журнал Эдинбург» («»). Первый номер вышел в свет в апреле 1817 года под редакцией  и Джеймса Клегхорна (). Журнал не имел успеха после первых выпусков, и поэтому Блэквуд уволил главных редакторов, повторно запустив журнал под собственной редактурой. В конечном счёте «Блэквуд» обрёл своё более короткое и удобное название. На титульных листах журнала всегда изображался портрет Джорджа Бьюкенена, шотландского историка XVI века.

Основателем журнала являлся шотландец Уильям Блэквуд, но в процессе издания к нему присоединился его младший брат, книготорговец Джон Блэквуд (1818—1879), который получил образование в университете своего родного города Эдинбурга и долго путешествовал по европейскому континенту. В 1840 году открыл в Лондоне отделение книжной торговли своего отца, а 1846 году принял главное руководительство журнала «Блэквуд».

После смерти Уильяма Блэквуда это издание продолжили его сыновья — Александр и Роберт.

Критическая деятельность 
Известно, что журнал вместе с некоторыми другими критическими изданиями с необоснованным озлоблением напал на дебютирующего английского поэта Джона Китса, обвиняя его в бездарности, аффектации и отсылая его в «аптекарскую лавочку готовить пластыри». Консервативные журналы «» и «Блэквуд» отличились особенной свирепостью в этой кампании против Китса.

Журнал раскритиковал, несмотря на несомненную талантливость, и знаменитого английского поэта Альфреда Теннисона после выхода его второго сборника стихотворений «».

Не обошла журнальная критика стороной и активность английского журналиста, эссеиста и теоретика романтизма Уильяма Хэзлитта, разразившись грубыми личными нападками в его адрес.

Издаваемые писатели 
Наиболее известными личностями, которые печатались в журнале, были: Джордж Элиот, Джозеф Конрад, Джон Твидсмур, Джеймс Хогг, Томас де Квинси, Эдгар По, Сэмюэл Фергюсон, сёстры Бронте и другие. Однако многие писатели выступали в журнале под разными псевдонимами. Среди сотрудников периодического издания также значится , английский филолог, поэт и политический писатель.

Оскар Уайльд издал в журнале свою оригинальную теорию шекспировских сонетов.

Эдгар По написал рассказ «Без дыхания» в качестве сатирической пародии на рассказы, печатавшиеся в журнале Блэквуда. Об этом он говорит в своём письме к Джону Кеннеди 11 февраля 1836 года. Его юмористический рассказ «Трагическое положение. Коса времени» также является пародией и сопровождается новеллой «Как писать рассказ для Блэквуда».

Значение 
Считается, что журнал Блэквуда, наряду с журналом «Edinburgh Review» сыграл значительную роль в развитии литературы Великобритании в эпоху романтизма. «Блэквуд» сохранил своё выдающееся положение и принадлежит в настоящее время к лучшим органам английской периодической печати по вопросам философии, политики и литературы.

Журнал «Блэквуд» упоминается в одной из книг Джеймса Хэрриота, «О всех созданиях — больших и малых»:

«Когда дверь за Харолдом закрылась, я лениво оглядел охотничью. Она была немногим больше чулана и вопреки названию в ней никакого охотничьего снаряжения и оружия не хранилось, так как Харолд принципиально не признавал охоты. В стеклянных шкафах покоились только старые переплетенные комплекты журналов „Блэквудс мэгэзин“ и „Кантри лайф“. Я простоял так минут десять, недоумевая, куда пропал Харолд, а потом повернулся и начал рассматривать старинную гравюру на стене».

Примечания

Ссылки 

 Сайт, посвященный истории журнала
 Архив статей журнала
 Первый выпуск журнала в Google Books
 Эдгар Алан По. «Как писать рассказ для Блэквуда»
 Рассказ Эдгара По «Без дыхания»

Журналы по алфавиту
Незавершённые статьи о журналах
Закрывшиеся журналы
Печатные издания, закрытые в 1980 году